Mehrzweckgerät steht unter anderem für:
Geländegängiges Mehrzweckgerät 2,5
Geländegängiges Mehrzweckgerät 2-70
Mehrzweckgerät 40